Irmãos é o quarto álbum ao vivo e quarto DVD da dupla brasileira Victor & Leo, lançado no dia 25 de maio de 2015 pela Som Livre. O show de gravação ocorreu no Estúdios Quanta em São Paulo nos dias 28 e 29 de janeiro de 2015. O projeto contou com a participação especial de diversos artistas como Banda Malta, Wesley Safadão, Henrique & Juliano, Lucyana, Milionário & José Rico e Victor Freitas & Felipe. Já vendeu mais de 100.000 cópias.

Lista de faixas

Histórico de lançamento

Veja também 
2015 na música brasileira

Álbuns de 2015
Álbuns ao vivo de 2015
Álbuns de Victor & Leo
Álbuns lançados pela Som Livre
Álbuns de música sertaneja
Álbuns em língua portuguesa